Im Bistum Halberstadt blieb die Gegenreformation weitgehend erfolglos, die Seelsorge also weiterhin im Wesentlichen in protestantischer Hand.

Nach dem Ende des Dreißigjährige Krieges im Jahr 1648 gingen die weltlichen Gebiete des Bistums als Fürstentum Halberstadt an Kurbrandenburg.

Literatur 
 Christoph Bethmann: Episcopi Halberstadenses. Conrad Horn, Wolfenbüttel 1563 (Digitalisat)
 Uwe Grieme: Zur Aussagekraft von Bistumschroniken und Bischofskatalogen des Bistums Halberstadt im Hoch- und Spätmittelalter., Concilium Medii Aevi 3 (2000), S. 185–203 (PDF).

Einzelnachweise 

Halberstadt
Halberstadt
!